Модель — многозначное слово.
 Модель (в науке и технике) — упрощённый объект, сохраняющий лишь важнейшие свойства настоящего существующего объекта или системы, и предназначенный для их изучения; упрощённое представление действительного объекта и/или протекающих в нём процессов.
 Модель (информатика) — система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе
 модели данных: реляционная, иерархическая, сетевая — теоретическая концепция работы с данными.
 информационная модель — модель данных конкретной предметной области или её объекта.
 концептуальная модель (предметной области, объекта).
 модели процесса разработки программного обеспечения, например — V-Model,
 Сетевые модели — модели взаимодействия сетевых протоколов.
 Математическая модель — применяется в естественных, общественных и технических науках, а также при решении различных задач проектирования как средство исследования реальных и проектируемых систем.
 Модель (в теории моделей) — теоретико-множественная структура, наделяющая содержанием формулы и высказывания формальной теории.
 Физическая модель — техническое устройство, имитирующее определённые характеристики либо свойства материальных объектов или физических явлений.
 Модель (промышленность) — совокупность каких-либо серийно производимых одинаковых изделий (модельный ряд).
 3D-модель — объект в компьютерной графике.
 Модель (профессия) — человек, демонстрирующий модели одежды (манекенщик, манекенщица).
 Фотомодель — человек, профессионально снимающийся на фотографиях.
 Супермодель — модель, достигшая высшего профессионального уровня.
 Натурщик — человек, позирующий художнику, скульптору.
 Модель (в словообразовании) — одна из единиц структуры системы словообразования.

Люди 
 Модель, Абрам Яковлевич (1895—1976) — советский шахматист, преподаватель математики.
 Модель, Анна Абрамовна (1915, Киев — 2001) — невролог. Доктор медицинских наук, профессор
 Модель, Вальтер (1891—1945) — генерал-фельдмаршал Третьего рейха.
 Модель, Даниэль — швейцарский кёрлингист.
 Модель, Зиновий Иосифович (1899—1993) — советский радиотехник, специалист в области радиопередающих устройств, лауреат Сталинской премии.
 Модель Илья Шулимович (1920—1996) — советский физик-экспериментатор.
 Модель, Иоганн Георг (1711—1775) — немецкий химик и фармаколог на русской службе.

Художественные произведения 
 «Модель» — серия комиксов корейской художницы Ли Со Ён.
 «Модель» — музыкальный альбом (2001) группы «Океан Ельзы».

См. также 

 Моделизм
 Das Model
 Das Modell

Примечания